Bandar Baharu (district), een district in de Maleisische deelstaat Kedah
 Bandar Baharu (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Bandar Baharu